VND est un code, qui signifie :
 dong, la monnaie du Viêt Nam, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 ventral nervous system defective, un gène étudié chez Drosophila melanogaster

Code